Алфавітний список шведських художників.

А 
 Іван Аґуелі (1869—1917)
 Лея Альборн

Б

В

Г

Ґ

Д

Е 
 Емма Еквалль (1838—1925)

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л 
 Бруно Лільефорс

М 
 Август Мальмстрьом

Н

О

П

Р 
   (1843-1923)

С

Т

У 
  (1834-1906)

Ф

Х

Ц 
 Густаф Улоф Цедерстрем (1845–1933)

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Примітки 

Списки осіб
Списки:Швеція
 
Ш